Greyhound puede referirse a:

 Los galgos o lebreles (en inglés, greyhounds), un conjunto de razas de perros.
 «Greyhound» (canción), canción de 2012 de la banda de música electrónica Swedish House Mafia.
 Greyhound (cóctel), cóctel a base de vodka y jugo de pomelo rosado.
 Greyhound (película), película estadounidense de guerra de 2020 dirigida por Aaron Schneider y protagonizada por Tom Hanks.
 Greyhound Lines, línea de autobuses de Estados Unidos.
 Greyhoundz, banda de rock filipina.